Акамант () — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Антенора и Феано. Союзник Трои, возглавлял дарданцев. Убил 1 грека. Ранен Фрасимедом. Убит Филоктетом.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Участники Троянской войны
Троада в древнегреческой мифологии